Welch kan som auktorsförkortning betyda:

 Kenneth R.G. Welch
 Marcus Baldwin Welch
 William Henry Welch
 Winona Hazel Welch
 Donald Stuart Welch

Robotskapade auktorsförkortningar